Fondarella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fondarella (ort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Fondarella (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar